Anomaloglossus är ett släkte av groddjur. Anomaloglossus ingår i familjen Aromobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Anomaloglossus